Gerard Murphy, politico irlandese
Gerard Murphy matematico irlandese
Gerard Murphy attore statunitense
Gerard Murphy, nato nel 1955, attore irlandese